Румелия може да се отнася за:

 Румелия, историческа област в Европа
 Източна Румелия, автономна провинция на Османската империя
 Румелия, село в Южна България
 Румели, османското наименование на Континентална Гърция, която е известна още и като Ливадия

Вижте също 
 Румелийски еялет